

Завет () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Сунгурларе.
 Завет () — місто в Разградській області. Входить до складу общини Завет.
 Завет () — община в Разградській області.